Le tournoi de tennis de Palerme est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2013, classée en catégorie International, se dispute du 8 au .

Roberta Vinci remporte le simple dames. En finale, elle bat Sara Errani, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kristina Mladenovic et Katarzyna Piter.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Palerme
 Saison 2013 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 2013
Palerme
Sport en Italie en 2013
Tennis en juillet  2013